Johann Silbermann ist der Name folgender Personen:

* Johann Andreas Silbermann (1712–1783), deutscher Orgelbauer 
 Johann Daniel Silbermann (1717–1766), elsässischer Orgelbauer
 Johann Heinrich Silbermann (1727–1799), deutscher Orgelbauer, Klavierbauer, Organist und Komponist